News (noticias en inglés) puede referirse a:

 The News New York periódico de Nueva York
 The News México periódico de México.
 News channel nombre genérico en inglés para referirse a un canal de noticias.
 News es un término informático usado en Usenet para referirse a los newsgroups o grupo de noticias.
 NEWS una banda japonesa de J-pop.